Альмейда:

Фамилия 
 
 Альмейда, Клодомиро (1923—1997) — чилийский политический деятель, руководитель Социалистической партии Чили.
 Альмейда, Матиас (род. 1973) — аргентинский футболист и тренер.
 Альмейда, Стивен (род. 1995) — мексиканский футболист.
 Альмейда, Томаш де (1670—1754) — португальский кардинал, епископ Ламегу.
 Альмейда, Фернандо д’ (ок.1618—1660) — португальский композитор.
 Альмейда, Эвер Уго (род. 1948) — уругвайский и парагвайский футболист и тренер.

Составная фамилия 
 Альмейда Боске, Хуан (1927—2009) — кубинский революционер, военный и политический деятель.
 Альмейда Кинтана, Омар (род. 1981) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2006).
 Альмейда Родригес, Кристиан (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Агила Альмейда, Сойла (1939—2021) — кубинская антикоммунистическая партизанка.

Топонимы 
 Альмейда — город и муниципалитет в Колумбии.
 Альмейда — португальская крепость в провинции Бейра, на правом берегу реки Коа.
 Альмейда-де-Саяго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Алмейда

Примечания 

